The Maltese Falcon ist der englischsprachige Originaltitel
 eines Romans von Dashiell Hammett, der in deutscher Übersetzung den Titel Der Malteser Falke trägt
 die erste Verfilmung des Romans The Maltese Falcon (1931) von 1931. Regie: Roy Del Ruth
 eines  weiteren auf der Grundlage dieses Romans entstandenen Films, der auf deutsch den Titel Die Spur des Falken trägt